Il singolare del torneo di tennis Athens Trophy 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Katerina Maleeva che ha battuto in finale Julie Halard 6–0, 6–1.

Teste di serie 

 Nicole Bradtke (secondo turno)
 Katerina Maleeva (campionessa)
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Kathy Horvath (secondo turno)

 Isabel Cueto (semifinali)
 Judith Wiesner (semifinali)
 Bettina Fulco (secondo turno)
 Sabrina Goleš (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Athens Trophy 1987